

Azienda 

Here – azienda olandese proprietaria dell'omonima applicazione (Here)

Cinema 
Here – film del 2011 diretto da Braden King

Musica 
Here – album di Leo Sayer del 1979
Here – album di Adrian Belew del 1994
Here – album di Idina Menzel del 2004
Here – album degli Edward Sharpe and the Magnetic Zeros del 2012
Here – singolo di Alessia Cara del 2015
Here – album di Alicia Keys del 2016
Here – album dei Teenage Fanclub del 2016
Here –singolo dei Lukas Graham del 2019